La « rue Morgue » est un odonyme fictif dû à la plume de l'écrivain américain Edgar Allan Poe. Le nom apparaît dans le titre des œuvres suivantes :
 Double Assassinat dans la rue Morgue, la nouvelle originale de 1841 ;
 Double Assassinat dans la rue Morgue, son adaptation cinématographique de 1932 ;
 Le Fantôme de la rue Morgue, un film américain de 1954 ;
 Rue Morgue, un magazine d’horreur canadien.

Voie de communication de fiction
Lieu fictif en France